Влади́мир Алекса́ндрович Покро́вский:
 Покровский, Владимир Александрович (1871—1931) — русский и советский архитектор, градостроитель, реставратор и исследователь архитектуры.
 Покровский, Владимир Александрович (1901—1985) — советский актёр театра и кино.
 Покровский, Владимир Александрович — советский художник-постановщик.